

Златолист () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Санданський.
 Златолист () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Крумовград.